Грегор:
 Грегор, Андреас (род. 1955) — немецкий гребец, рулевой.
 Грегор, Бернадетт (род. 1972) — венгерская актриса.
 Грегор, Богумил (1926—2005) — чешский дирижёр.
 Грегор, Гэри (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.
 Грегор, Душан (род. 1962) — чехословацкий и словацкий хоккеист, левый нападающий; словацкий хоккейный тренер.
 Грегор, Йозеф (1940—2006) — венгерский оперный певец, лауреат премии имени Кошута.
 Грегор, Михаэль (род. 1974) — австрийский музыкант.
 Грегор, Нора (1901—1949) — кино- и театральная актриса, снималась в немом и звуковом кино.
 Грегор, Паскаль (род. 1994) — датский футболист.
 Грегор, Франтишек (1938—2013) — чехословацкий хоккеист, защитник, бронзовый призёр Олимпийских игр в Инсбруке.